Hamrin è un cognome svedese e può riferirsi a:
Felix Hamrin (1875-1937) – politico svedese
Kurt Hamrin (1934) – ex calciatore svedese
Midde Hamrin, propr. Ingrid Marie-Louise Hamrin (1957) – ex cestista ed ex maratoneta svedese
Sven Hamrin (1941-2018) – ciclista su strada svedese